Wettringen (Middel-Franken), een plaats in de Duitse deelstaat Beieren
Wettringen (Noordrijn-Westfalen), een gemeente in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen
Wettringen (Stadtlauringen), een plaats in de Duitse gemeente Stadtlauringen, deelstaat Beieren